Burgstall Altenburg steht für:

 Burgstall Altenburg (Bachhaupt), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Burgstall Altenburg (Bad Cannstatt) in Stuttgart-Bad Cannstatt, Baden-Württemberg
 Burgstall Altenburg (Ergersheim) im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Burgstall Altenburg (Gestratz) im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Burgstall Altenburg (Hohenthann) im Landkreis Landshut, Bayern
 Burgstall Altenburg (Meckenhausen) im Landkreis Roth in Bayern
 Burgstall Altenburg (Moosach), Landkreis Ebersberg, Bayern
 Burgstall Altenburg (Untereschenbach), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Burgstall Altenburg (Zeil am Main), Landkreis Haßberge, Bayern
 Burgstall Altenburg (Niederösterreich) bei Rotheau, Bezirk Lilienfeld
 Burgstall Altenburg (Schramberg), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Burgstall Altenberg